Redwater kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Redwater (ort i Kanada), Alberta,

USA 

 Redwater (ort i USA, Mississippi), Leake County, 
 Redwater (ort i USA, Texas), Bowie County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar